Модіо́лус (від  — «маточина колеса») — термін, що має такі значення:
 Модіолус — рід морських молюсків родини Мідієві
 Модіолус — посудина доби еллінізму, келих з ручкою і пласким донцем
 Модіолус — в анатомії — вузол кута рота
 Модіолус — в анатомії — конічна центральна вісь у завитці внутрішнього вуха
 Модіолус — деталь балісти чи катапульти
 Модіолус — застаріла назва трепана, одного з хірургічних інструментів